CSX, sigle composé des trois lettres C, S et X, peut faire référence à :
 Acura CSX, une automobile lancée en 2006 ;
 , une entreprise ferroviaire américaine ;
 , filiale de cette dernière, chemin de fer de classe  desservant la côte est des États-Unis.

CSX est un code qui peut faire référence à :
 .

Code IATA des aéroports